Het seizoen 2009/10 van de Zaterdag Hoofdklasse A ging van start op 5 september 2009, de laatste speelronde is op 8 mei 2010. De Zaterdag Hoofdklasse A is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen is Rijnsburgse Boys, dat het voorgaande seizoen voor de derde keer in vier jaar kampioen werd. Tevens werd de club vorig seizoen zaterdagkampioen. In de strijd om het algeheel kampioenschap bij de amateurs, was zondagkampioen WKE te sterk.

Excelsior Maassluis en VV Heerjansdam degradeerden het voorgaande seizoen uit de Hoofdklasse A. TOGR werd kampioen in de Zaterdag eerste klasse B en speelt daarom na een jaar afwezigheid weer in de Hoofdklasse A. RVVH werd in die competitie zesde, maar promoveerde ook nadat het in de nacompetitie FC Rijnvogels, XerxesDZB en SHO versloeg.

Teams 

Op 11 juni 2009 maakte de KNVB de definitieve indeling bekend voor de Hoofdklasse.

Ranglijst

Stand

Uitleg kleuren

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Statistieken

Topscorers

Wedstrijdtabel 
Het programma voor de Hoofdklasse werd uitgegeven op 19 juni 2009.

Ter info: de thuisspelende ploeg staat in de linkerkolom vermeld.

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag A